Brian Hall (1946) angol labdarúgó (Liverpool FC)
 Brian Hall (1961) amerikai labdarúgó-játékvezető
 Brian Hall (1937–1997) brit színész (Hosszú nagypéntek)